
Molekulska formula -{C7H9N}- se može odnositi na:

 Benzilamin
 2,6-Lutidin
 -{N}--Metilanilin
 Toluidin